Ряса:

 Ряса — церковное одеяние.
 Ряса — река.
 
 Ряса (устар.) — мокрое место, топь.